
Суда — многозначный термин, который означает:

 Суда́ — множественное число от «судно».
 Су́да — византийский энциклопедический словарь.

Топонимы

России 
 Су́да — посёлок в Вологодской области России.
 Суда́ — село в Пермском крае России.
 Су́да — река в Вологодской области России.
 Су́да — река в Нижегородской области России, приток Ваи.

Других стран 
 Суда́ — коммуна во Франции, департамент Дордонь.
 Су́да — бухта в Греции.
 Суда — остров в Греции.
 Суда — дим в Греции.

Персоналии 
 Суда, Гоити (род. 1968) — геймдизайнер и генеральный директор Grasshopper Manufacture.
 Суда, Пакизе (1952—2022) — турецкая актриса и писательница.

См. также 
 Suda 51